Стаава Хаавелинна (; 1 июля 1866, Кухмалахти, Пирканмаа, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 3 октября 1953, Финляндия) — финская театральная актриса. Лауреат высшей государственной награды Финляндии для деятелей искусств Pro Finlandia (1946).

Биография 
Карьеру актрисы начинала в конце 1880-х годов, выступая в любительских спектаклях. Дебютировала на сцене в 1895 году. С 1901 года — актриса Рабочего театра Тампере, в котором играла до своей смерти.

В 1938 году сыграла в единственном в своей карьере фильме «Пастух, горничная и хозяйка».

В 1938 году С. Хаавелинна была старейшей действующей актрисой Финляндии, но её карьера продолжалась до 1950-х годов, после чего она оставила сцену.

В 1946 году стала второй, после Миа Бекман обладательницей высшей государственной награды Финляндии для деятелей искусств — Премии Pro Finlandia (1946).

Примечания

Литература 
 Rajala, Panu: Titaanien teatteri: Tampereen Työväen Teatteri 1918—1964. Tampereen Työväen Teatteri 1995. ISBN 952-90-6677-5

Ссылки 
 Staava Haavelinna

Награждённые медалью Pro Finlandia